Campamento (Honduras), een gemeente in Honduras
 Campamento (Antioquia), een gemeente in Colombia
 Campamento (Madrid), een wijk in Madrid
 Campamento (metrostation), een metrostation in Madrid